Такмичења у спринтерској трци на 100 метара у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржана је 25. и 26. августа на стадиону Нагаји.

Титулу освојену у Хелсинкију 2005. није бранио Џастин Гатлин из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 68 атлетичара из 54 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих атлетичара 2007. године је пре почетка светског првенства (25. августа 2007.) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2007.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 	
Такмичење је одржано 25. августа 2007. године. У квалификацијама је учетвовало 68 атлетичара подељени у 8 група. У четвртфинале ишла су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 8 на основу постигнутог резултата (кв).,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 25. августа 2007. године. У четвртфиналу су учествовала 32 атлетичара подељени у 4 групе. У полуфинале ишла су по 4 првопласирана из сваке групе (КВ).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 26. августа 2007. године. У полуфиналу је учествовало 16 атлетичара подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 4 првопласирана из сваке  групе (КВ).,,

Финале 
Финале је одржано 26. августа 2007. године у 22:20 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2007. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 100 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном